In Concert - концертний альбом гурту The Doors, виданий 1991 року.

Трек-дист

Диск I

"House Announcer" – 2:40 (Philadelphia Spectrum 5/1/70)
"Who Do You Love?" (Макденієл) – 6:02 (New York Felt Forum 1st Show 1/17/70)
"Alabama Song (Whisky Bar)" (Брехт, Weill) – 1:51 (New York Felt Forum 1st Show 1/17/70)
"Back Door Man" (Dixon) – 2:22 (New York Felt Forum 2nd Show 1/18/70)
"Love Hides" – 1:48 (Philadelphia Spectrum 5/1/70)
"Five to One" – 4:34 (New York Felt Forum 2nd Show 1/17/70 & 1st & 2nd Show 1/18/70)
"Build Me a Woman" – 3:33 (New York Felt Forum 2nd Show 1/17/70)
"When the Music's Over" – 14:50 (New York Felt Forum 2nd Show 1/17/70)
"Universal Mind" – 4:54 (Los Angeles Aquarius Theater 2nd Show  7/21/69)
"Petition the Lord with Prayer" – 0:52 (New York Felt Forum 2nd Show 1/18/70)
"Dead Cats, Dead Rats" – 1:57 (Detroit Cobo Arena 5/8/70)
"Break on Through, #2" - 4:42 (Detroit Cobo Arena 5/8/70)
"Lions in the Street" – 1:14 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"Wake Up" – 1:21 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"A Little Game" – 1:12 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"The Hill Dwellers" – 2:35 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"Not to Touch the Earth" – 4:14 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"Names of the Kingdom" – 1:29 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"The Palace of Exile" – 2:20 (Los Angeles Aquarius Theater 1st Show 7/21/69)
"Soul Kitchen" – 7:15 (Los Angeles Aquarius Theater 2nd Show 7/21/69)

N.B. All tracks written by The Doors, unless noted otherwise.

Tracks 3-6 are a medley, as are tracks 11-12.

Tracks 13-19 are "The Celebration of the Lizard"

Диск 2 

"Roadhouse Blues" - 6:13 (New York Felt Forum 1st show 1/17/70 & Detroit Cobo Arena 5/08/70 & End Dialogue Boston Arena 2nd Show 4/10/70)
 "Gloria" (Ван Моррісон) - 6:17 (Los Angeles Aquarius Theater Rehearsal 7/22/69)
 "Light My Fire" (Krieger) including "Graveyard Poem" (Morrison) - 9:51 (New York Felt Forum 1st & 2nd Show 1/18/70 & Boston Arena 1st & 2nd Show 4/10/70)
 "You Make Me Real" - 3:06 (Los Angeles Aquarius Theater 2nd Show 7/21/69 with new guitar overdub)
 "Texas Radio & The Big Beat" - 1:52 (Copenhagen Denmark T.V. Show 9/18/68 with new guitar overdub)
 "Love Me Two Times" - 3:17 (Copenhagen Denmark T.V. Show 9/18/68 with new drum overdub)
 "Little Red Rooster" (Dixon) - 7:15 (New York Felt Forum 1st Show 1/17/70 & Dialogue 2nd Show 1/18/70 with Harmonica overdub)
 "Moonlight Drive" including "Horse Latitudes" (Morrison) - 5:34 (vocal from New York Felt Forum 1st Show 1/18/70 with a newly recorded instrumental track)
 "Close to You" - 5:26 (New York Felt Forum 2nd Show 1/18/70)
 "Unknown Soldier" - 4:25 (Los Angeles Hollywood Bowl 7/5/68)
 "The End" - 15:42 (Los Angeles Hollywood Bowl 7/5/68)

Посилання

Альбоми The Doors
Альбоми, спродюсовані Полом Ротшильдом
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Elektra Records
Концертні альбоми 1991
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми
Травень 1991
Події 21 травня